René Lacoste ha battuto in finale il detentore del titolo Jean Borotra 6-3 6-3 4-6 8-6.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1925